Turbulence (engl.: Unruhe, Turbulenz) bezeichnet:

 Clear Air Turbulence, Luftturbulenzen in großen Höhen
 Turbulence (Film), ein US-amerikanischer Actionfilm
 Turbulence 2, eine Fortsetzung von Turbulence
 Turbulence 3, ein dritter Teil von Turbulence
 Turbulence (Musiker), ein jamaikanischer Musiker

Siehe auch:
 Turbulenz